Symphony of Death  міні-альбом німецького хеві-метал гурту Grave Digger.

Список композицій

Japanese Bonus Track 
8. «Sin City (AC/DC кавер)»

Учасники 
 Кріс Болтендаль — вокал
 Уве Луліс — гітара
 Томас Готтліх — бас-гітара
 Йорг Міхаель — ударні, перкусія

Примітки 

Альбоми Grave Digger
Альбоми павер-металу